Татьяна Васильевна Но́викова () — советская и российская оперная певица (сопрано). Заслуженный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР (1985), профессор.

Биография 
Татьяна Васильевна Новикова родилась 8 июня 1946 года в р.п. Шумиха Шумихинского района Курганской области, ныне город — административный центр Шумихинского муниципального округа той же области.

В 1973 году с отличием окончила Ленинградскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова (вокальный факультет, класс Е. Г. Ольховского) и была принята в Ленинградский Академический Малый оперный театр.

В 1975 году завоевала 2-ю премию на Всесоюзном конкурсе вокалистов им. М. И. Глинки в Тбилиси, в 1977 году стала лауреатом Международного конкурса вокалистов им. Э. Вила-Лобоса в Рио-де-Жанейро (3-я премия).

С 1980 года — солистка Ленинградского театра оперы и балета им. Кирова (ныне Мариинский театр).

В 1982 году исполнила партию Татьяны в легендарной постановке оперы П. И. Чайковского «Евгений Онегин» (Кировский театр, дирижёр и режиссёр-постановщик Юрий Темирканов). За этот спектакль в составе постановщиков была удостоена Государственной премии СССР.«В „Евгении Онегине“ был эталонный состав: Охотников, Новикова, Марусин, Лейферкус, Дядькова. Такой Татьяны, какая была у Новиковой — с этой невинностью и невероятным голосом, — я не слышала больше никогда в жизни». — Ольга Бородина На сцене Кировского (Мариинского) театра исполняла ведущие партии репертуара: Лиза («Пиковая дама» П. И. Чайковского), Иоланта («Иоланта» П. И. Чайковского), Марфа («Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова), Наташа Ростова («Война и мир» С. С. Прокофьева), Норина («Дон Паскуале» Г. Доницетти), Графиня Розина («Свадьба Фигаро» В. А. Моцарта), Ольга («Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова), Маргарита («Фауст» Ш. Гуно), Джильда («Риголетто» Дж. Верди), Виолетта («Травиата» Дж. Верди), Эльза («Лоэнгрин» Р. Вагнера), Луиза («Обручение в монастыре» С. С. Прокофьева) и другие. В 1980 году стала первой исполнительницей партии Герды в опере Сергея Баневича «История Кая и Герды» по сказке Андерсена «Снежная королева».  

С труппой театра гастролировала в Италии, Германии (Гамбургская опера), Шотландии (Эдинбургский фестиваль), Израиле, США (Метрополитен Опера), Австрии, Голландии, Португалии, Японии. Выступала в оперных театрах Амстердама, Мехико, Парижа.

Первая исполнительница ряда сочинений С. М. Слонимского, В. А. Гаврилина, Г. И. Банщикова, В. А. Успенского и других современных композиторов.  В 1976 году пела (с Людмилой Филатовой) премьеру двухголосной редакции вокального цикла Валерия Гаврилина «Вечерок». В 1984 году провела в Малом зале Ленинградской филармонии премьеру концертной арии «Плач Изольды» композитора Виктора Копытько.

С 1985 года преподает в Ленинградской консерватории. В настоящее время — профессор кафедры сольного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Среди учеников — солисты Мариинского театра Александр Тимченко, Людмила Дудинова и другие.

Награды и звания 
 Заслуженный артист РСФСР, 5 июля 1983 года
 Лауреат Государственной премии СССР, 1985 год, за спектакль «Евгений Онегин» в Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова.
 2-я премия Всесоюзного конкурса вокалистов им. М. И. Глинки, Тбилиси, 1975 год
 3-я премия Международного конкурса вокалистов им. Э.Вила Лобоса в Рио-де-Жанейро, 1977 год

Аудиозаписи 
 1978 — «Песнь песней» С. Слонимского, солисты ЗКР АСО Ленинградской филармонии, камерный хор, дирижёр — Валентин Нестеров (Мелодия С10-11483-4). 
 1979 — партия сопрано, Stabat Mater А. Дворжака. Ленинградская академическая капелла, Оркестр Ленинградской филармонии, дирижёр — Владислав Чернушенко (Мелодия С10—13493-6).
 1980 — Русская вокальная музыка XVII-XVIII веков. Вокальный ансамбль классической музыки, дирижёр — Валентина Копылова.
 1980 — Вокальный цикл «Вечерок» В. А. Гаврилина, оркестровка В. Рафаэлова. Эстрадно-симфонический оркестр Ленинградского радио, дирижёр — Станислав Горковенко (Мелодия С10 13571-2).
 1985  — Любимая Поэта, опера-феерия «Маяковский начинается» А. П. Петрова, хор и оркестр Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова, дирижёр — Юрий Темирканов (Мелодия С10 22611-6).
 1991 — партия сопрано, оратория «Сотворение мира» Й. Гайдна, Академический симфонический оркестр Ленинградской филармонии, дирижёр — Александр Дмитриев.
 1992 — Антонида, опера «Жизнь за царя» М. И. Глинки. Н. Охотников, Г. Кунде, Т. Синявская, хор Нидерландского радио, Филармонический оркестр радио Нидерландов, дирижёр — Эдо де Ваарт.
 1994 — Половецкая девушка, «Князь Игорь» А. П. Бородина, хор и оркестр Мариинского театра, дирижёр — Валерий Гергиев (Philips 442–537–2).

Видеозаписи 
1976 — Фильм-концерт «Романсы П. Чайковского и С. Рахманинова в исполнении Татьяны Новиковой». 
 1977 — Фильм-концерт «Из антологии русского романса. Старинные русские романсы и дуэты исполняют Константин Плужников и Татьяна Новикова».
 1982 — Норина, фильм-опера «Дон Паскуале» Г. Доницетти, дирижёр — Валерий Гергиев.
 1983 — Татьяна, «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, Ленинградский академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова, дирижёр — Юрий Темирканов.
 1985 — Иоланта, «Иоланта» П. И. Чайковского (концертное исполнение), дирижёр — Юрий Темирканов.
1985 — Луиза, «Обручение в монастыре» С. С. Прокофьева, Ленинградский академический театр оперы и балета им. С. М. Кирова, дирижёр — Юрий Темирканов.
1986  — «Встреча с Юрием Темиркановым», телевизионный фильм.
 1989 — Вокальный цикл М. П. Мусоргского «Детская. Эпизоды из детской жизни». Фортепиано — Андрей Хотеев.
 1989 — «Модест из рода Мусоргских», телевизионный фильм, режиссёр Виктор Окунцов.
 1991 — «Сергей Прокофьев. Сюита жизни», телевизионный фильм.
 1991 — «Дело Иосифа Бродского», документальный фильм.
 1993 — «Владислав Успенский. "Вы помните..."», телевизионный фильм.

Фильмография

Ссылки 
 Фильм-опера «Дон Паскуале» (видео)
 Татьяна Новикова — Ария Татьяны («Сцена письма») из оперы «Евгений Онегин» (видео)
 Татьяна Новикова — Ариозо Иоланты из оперы «Иоланта» (видео)
 Татьяна Новикова, Андрей Хотеев — Вокальный цикл М. П. Мусоргского «Детская. Эпизоды из детской жизни» (видео)
 «Обручение в монастыре», спектакль Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова, дирижер Юрий Темирканов (видео).
 «Сергей Прокофьев. Сюита жизни» (видео)
 «Владислав Успенский. "Вы помните..."» (видео)
 «Стансы» (стихи И. Бродского, музыка В. Бровко), из документального фильма «Дело Иосифа Бродского»

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Персоналии:Михайловский театр
Оперная труппа Мариинского театра
Сопрано
Преподаватели Санкт-Петербургской консерватории